Råtorp kan sypta på:

 Råtorp, Vanda – ett område med höghus Friherrs i Vanda stad
 Råtorp, Karlstad –  en stadsdel i nordvästra delen av Karlstad